Coppa Italia 2010 – torneo di canoa polo maschile
 Coppa Italia 2010 – torneo di hockey su pista